Фрибург има више значења:
 Фрибург
 Фрибург (Илиноис)
 Фрибург (Мисури)
 Фрибург (Пенсилванија)